Elsdorf peut faire référence à :
 Elsdorf, commune allemande de l'arrondissement de Rotenburg (Wümme), en Basse-Saxe ;
 Elsdorf, ville allemande de l'arrondissement de Rhin-Erft, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.